Der Bruno-Kreisky-Preis ist die Bezeichnung für zwei Preise, die dem Andenken an Bruno Kreisky gewidmet sind:

 Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte, seit 1976 von der Bruno Kreisky Stiftung vergeben
 Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch, seit 1993 von der Bildungsorganisation der SPÖ und dem Dr.-Karl-Renner-Institut vergeben